Micropyrum är ett släkte av gräs. Micropyrum ingår i familjen gräs.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gräs
Micropyrum